Bystrzanka – potok, dopływ Ropy
 Bystrzanka – potok, dopływ Skawy
 bystrzanka (Alburnoides bipunctatus) – gatunek ryby z rodziny karpiowatych